Alseseca kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Santiago Alseseca, ort, Puebla, Tecamachalco, 
 Alseseca, Huauchinango, ort, Puebla, 

Robotskapade Mexikoförgreningar